Jean Bardin peut désigner :
 Jean Bardin (1732-1809), peintre ;
 Jean Bardin (1927-2011), animateur radio.